— группа островов в составе островов Сакисима, в архипелаге Рюкю, Япония. Острова образуют отдельный уезд префектуры Окинава. На островах говорят на языке «мияко» рюкюской семьи.

География 
Площадь архипелага составляет 226,41 км². Максимальная высота — 115 м на острове Миякодзима. Население составляет 53 270 человека (2010), в том числе округа Мияко — 52 039 человек и округа Тарама — 1231 человек. Крупнейший город — Хирара на острове Миякодзима.

Список островов

Примечания

Ссылки